Juokelsaiva är ett par sjöar i Jokkmokks kommun i Lappland som ingår i Piteälvens huvudavrinningsområde:

Juokelsaiva (Jokkmokks socken, Lappland, 735977-166544), sjö i Jokkmokks kommun 
Juokelsaiva (Jokkmokks socken, Lappland, 736006-166480), sjö i Jokkmokks kommun